Niemcy:
 Satow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Osoby:
 Ernest Satow – angielski dyplomata